Het ATP-toernooi van Chennai (officieel de Chennai Open) van 2006 werd gespeeld van 2 januari tot en met 8 januari in het Indiase Chennai. Er werd gespeeld op een hardcourt ondergrond.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Verslag

Eerste ronde
De als eerste geplaatste Kroaat Ivan Ljubičić had de grootste moeite met Guillermo García López. In de eerste set wist de Spanjaard een tie-break af te dwingen, die uiteindelijk werd gewonnen door Ljubičić. In de tweede set ging het lang gelijk op, totdat Ljubičić zijn tegenstander dan eindelijk wist te breken en de set met 7-5 naar zich toe kon trekken. "Local hero" Rohan Bopanna zorgde voor een verrassing door de Fransman Cyril Saulnier simpel opzij te zetten.

Tweede ronde
De als tweede geplaatste Radek Štěpánek verloor de eerste set tegen Prakash Amritraj die in zijn thuisland speelt. De Tsjech herstelde zich knap door de tweede set met 6-0 te winnen, waarna hij ook de derde set wist te winnen. Kristof Vliegen wist simpel te winnen van de als zesde geplaatste Duitser Rainer Schüttler met 6-2, 6-4.

Kwartfinale
Kristof Vliegen zorgde voor een enorme verrassing door in de kwartfinale de baas te blijven over Paradorn Srichaphan. De Belg was duidelijk beter dan de man uit Thailand die geen enkel moment in de wedstrijd wist te komen. Vliegen domineerde de wedstrijd vanaf het begin met agressief spel en dat kon Srichaphan niet aan. Het was voor het eerst sinds 2002 dat Srichaphan de finale in Chennai niet haalde. In 2003 was hij er winnaar. Ivan Ljubičić is de tegenstander van Vliegen in de halve finale. De als eerste geplaatste Kroaat had geen moeite met de Luxemburger Gilles Müller. Carlos Moyà had op zijn beurt iets meer moeite met de Duitser Björn Phau. Moyà moest de tweede set afstaan. Radek Štěpánek haalde de halve finale ten koste van Thierry Ascione die in twee sets aan de kant werd geschoven.

Halve finale
Carlos Moyà wist in een spectaculaire partij zijn eerste finaleplaats van 2006 af te dwingen door Radek Štěpánek tot het uiterste te drijven. De eerste set ging gelijk op, maar Moyà had aan één break genoeg om de set binnen te halen. In het verdere verloop van de wedstrijd ging het zelfs nog meer gelijk op dan in het begin van de partij en gaven de tennissers elkaar geen duimbreedte toe. Zowel de tweede set (die werd gewonnen door Štěpánek) als de derde set liepen uit op een tiebreak. De beslissing viel uiteindelijk in het voordeel van Carlos Moyà. Ivan Ljubičić moest op zijn beurt eveneens een set afstaan aan de verrassend spelende Belg Kristof Vliegen. Een tiebreak in de derde set besliste de wedstrijd uiteindelijk in het voordeel van de Kroaat.

Finale
De eerste set van de finale tussen Ivan Ljubičić en Carlos Moyà verliep gelijk op en liep derhalve uit op een tiebreak. In die tiebreak kwam Moyà op een 4-0-voorsprong, maar ging Ljubičić uiteindelijk toch met de set aan de haal. Dit was min of meer meteen de beslissing in de wedstrijd. Moyà kon in de eerste servicegame van de tweede set na zes keer deuce met moeite behouden. Ljubičić kreeg steeds meer de overhand en brak Moyà in de derde en de vijfde game.

Toernooischema 

* opgave/walk-over

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Chennai
ATP-toernooi van Pune